Luci Cecili Denter, cònsol romà el 284 aC i pretor el 283 aC.
 Luci Cecili Denter, pretor el 182 aC.